Toponimi:

Sorio Comune della Corsica, Francia
Sorio, frazione del comune di Gambellara, provincia di Vicenza
 Sorio, frazione del comune di San Giovanni Lupatoto
Chiesa di Sorio, Oratorio a Sorio di San Giovanni Lupatoto
Soria città spagnola

Persone:
Wilson Sorio, ex calciatore brasiliano
Leandro Sorio, anarchico italiano

altro:
Battaglia di Sorio, battaglia della Prima Guerra d'Indipendenza